La temporada 2010 de la NASCAR Sprint Cup Series fue la 62ra de la categoría más importante de stock cars de los Estados Unidos. El calendario fue de 36 fechas más dos carreras de exhibición, comenzando con las 500 Millas de Daytona en Daytona International Speedway y terminando con el Ford 400 en Homestead-Miami Speedway.

Equipos y pilotos

Tiempo completo

Tiempo parcial

Cambios

Equipos
 Roush Fenway Racing se convirtió en un equipo de cuatro coches debido que cambiaron la regla de cantidad de autos que tienen el equipo como máximo (antes de 2010 el límite era cinco).
 Richard Petty Motorsports y Yates Racing se fusionaron para formar un equipo. Richard Petty Motorsports cambiaron de Dodge a Ford.
 Richard Childress Racing se redujo a un equipo de tres coches.

Pilotos
 Martin Truex Jr. dejó Earnhardt Ganassi Racing y se unió a Michael Waltrip Racing, en sustitución de Michael Waltrip, quién corrió un programa de parcial con el equipo Prism Motorsports.
 Jamie McMurray se fue de Roush Fenway Racing para convertirse en piloto de Earnhardt Ganassi Racing.

Calendario y resultados

Carreras

Campeonato de pilotos

 <span style="font-size:90%;">Negrita – Pole position lograda por tiempo. Cursiva – Pole position lograda por la práctica final. * – Piloto con más vueltas lideradas.

Campeonato de marcas

Véase también

Deportes de motor en 2010